Фланден (фр. Flandin) — французская фамилия.

Известные носители:
 Фланден, Альфонс Цезаревич (~1822—1894) — русский провизор, владелец Таганской аптеки и фотографического заведения в Москве.
 Фланден, Пьер Этьенн (фр. Pierre-Étienne Flandin; 1889—1958) — французский государственный и политический деятель, премьер-министр Франции (1934—1935).
 Фланден, Эжен (фр. Jean-Baptiste Eugène Napoléon Flandin; 1809—1889) — французский учёный-востоковед, археолог и художник.

 Фланден, Нина Петровна (1834—1866) — русский педагог, первая начальница самарского женского училища.

См. также 
 Фландрен